Giles är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Chelsie Giles (född 1997), brittisk judoutövare
 David Giles (född 1964), australisk seglare
 Herbert Giles (1845–1935), brittisk diplomat och sinolog
 John Giles (född 1940), irländsk fotbollsspelare och manager
 John Allen Giles (1808–1884), brittisk historiker och författare
 Ken Giles (född 1990), amerikansk basebollspelare
 Rupert Giles, fiktiv gestalt i TV-serien "Buffy och vampyrerna"
 Stephen Giles (född 1972), kanadensisk kanotist
 Trevin Giles (född 1992), amerikansk MMA-utövare
 William Branch Giles (1762–1830), amerikansk politiker, demokrat-republikan, kongressrepresentant, senator och guvernör för Virginia

Engelska efternamn